Tiran kan verwijzen naar:
 tiran, alleenheerser; ook figuurlijk
 tirannen (Tyrannidae), familie van zangvogels
 Tiran (eiland), eiland in de Rode Zee, bij de Golf van Akaba
 Tiran (Iran), stad in Iran

Zie ook 
 De tiran (doorverwijspagina)
 Tyrant, Amerikaanse politieke dramaserie